Шуй — сільське поселення Бай-Тайгинського кожууна Республіки Тива Російської Федерації.
 Шуй — річка в Марі Ел.

Див. також 
 Шуї
 Шуя